

Сент-Пол — місто у провінції Альберта

Сент-Пол — місто, штат Аляска
 Сент-Пол — місто, штат Арканзас
 Сент-Пол — місто, штат Індіана
 Сент-Пол — місто, штат Айова
 Сент-Пол — місто, штат Канзас
 Сент-Пол — місто, штат Міннесота
 Сент-Пол — місто, штат Міссурі
 Сент-Пол — місто, штат Небраска
 Сент-Пол — місто, штат Орегон
 Сент-Пол — місто в окрузі Коллін, штат Техас
 Сент-Пол — місто, штат Вірджинія
 Сент-Пол — переписна місцевість в окрузі Сан-Патрисіо, штат Техас
 Сент-Пол — острів у штаті Аляска

Див. також 
Сент-Поль